Cangas de Onís, een stad in de Spaanse provincie Asturië
Cangas del Narcea, een stad in de Spaanse provincie Asturië
Cangas (Pontevedra), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra